Grange – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Franche-Comté, w departamencie Doubs
Gminy w USA:
 Grange (ang. Grange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Grange (ang. Grange Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Grange (ang. Grange Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
W Wielkiej Brytanii:
 Grange – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Grange in Borrowdale – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Grange-over-Sands – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)

Osoby:
 Jean-Christophe Grangé – francuski pisarz